Lodowiec Polaków (Glaciar de los Polacos) – lodowiec w Andach
 Lodowiec Polaków (Polakkbreen) – lodowiec na Spitsbergenie